Гоце Седлоски (10. април 1974) бивши је македонски фудбалер.

Каријера 
Током каријере је играо за Хајдук Сплит, Динамо и многе друге клубове.

Репрезентација 
За репрезентацију Македоније дебитовао је 1996. године. За тај тим је одиграо 100 утакмица и постигао 8 голова.

Статистика

Спољашње везе 
 
 RSSSF

Рођени 1974.
Прилепчани
Северномакедонски фудбалери
Северномакедонски фудбалски репрезентативци
Одбрамбени играчи у фудбалу‎
Фудбалери Победе
Фудбалери Шефилд венздеја
Фудбалери Динама Загреб
Фудбалери Хајдука Сплит
Тренери ФК Вардар
Селектори фудбалске репрезентације Северне Македоније